

Geografia 
 Iwai – città della prefettura di Ibaraki, in Giappone

Onomastica 
 Iwai – nome proprio di persona maschile giapponese

Persone 
 Atsuhiro Iwai – calciatore giapponese
 Katsuhito Iwai – economista giapponese
 Naohiro Iwai – compositore giapponese
 Shunji Iwai – regista giapponese
 Shuya Iwai – calciatore giapponese
 Toshio Iwai – artista giapponese

Altro 
 I'wai – eroe culturale
 Ribellione di Iwai – evento storico avvenuto nel 527 a.C. nella provincia di Tsukushi, in Giappone
 Stazione di Iwai – stazione ferroviaria di Minamiboso, in Giappone
 Munehisa Iwai – personaggio del videogioco Persona 5

Pagine correlate 
Yukiko Iwai